KIST peut désigner :

 Korea Institute of Science and Technology, l'Institut coréen des sciences et de la technologie
 Kigali Institute of Science and Technology, l'ancien Institut des Sciences et des Technologies de Kigali, Rwanda, désormais intégré à l'Université du Rwanda
Homonymie